Otto von der Mülbe (1801–1891) – generał piechoty w Królestwie Prus
 Otto von der Mülbe (1829–1916) – generał porucznik w Królestwie Prus